Канада принимала участие в зимних Олимпийских играх 2006, и заняла 5-е место в общекомандном зачёте.

Медалисты

Коньковые виды спорта

Шорт-трек 

 Женщины

Ссылки 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
Спорт в Канаде в 2006 году